— серия видеоигр в жанре трёхмерного файтинга, разработанная компаниями Hudson Soft и Eighting/Raizing.

Первая игра серии, Beastorizer, была выпущена в 1997 году в виде аркадного игрового автомата. В 1998 году она была портирована на игровую консоль Sony PlayStation под названием Bloody Roar, использовавшимся для всех последующих игр серии, также выходивших на игровых автоматах и разных игровых консолях.

Платформы

Игровой процесс 
Особенностью игрового процесса является возможность временного превращения героев игры в антропоморфных животных. Это изменяет их возможности, добавляя новые атаки и улучшая характеристики.

Персонажи

Bloody Roar
Компьютерные игры о ниндзя